Александр Смагин: Смагин, Александр Евгеньевич (1967—1995) — советский и российский хоккеист.
 Смагин, Александр Сергеевич (род. 1971) — российский хоккеист, тренер.